Чеська Республіка
 Чеченська Республіка
 Чуваська Республіка

 Чемпіонат Росії
Багатозначні терміни